Tivoli kan avse:

 Tivoli (nöjespark) – ett område med nöjesattraktioner
Tivoli, Köpenhamn – ett nöjesfält i Köpenhamn
Tivoli, Oslo – ett nöjesfält i Oslo inspirerat av det i Köpenhamn
Stockholms Tivoli – en nöjespark på Skansenberget på Djurgården i Stockholm
Tivoli, Aachen – en idrottsarena i Aachen i Tyskland
Tivoli-Neu – en multifunktionsarena i Innsbruck i Österrike
Tivoli (förlag) – ett bokförlag inom Norstedts-koncernen
Tivoli Storage Manager – en backupprogramvara från IBM
Tivoli Framework – en systemhanteringsplattform från IBM
Tivoli med vänner – en svensk barnserietidning
Tivoli Audio – ett amerikanskt varumärke
The Tivoli – en nattklubb och ett konsertställe beläget i Ångfärjestationen vid Ångfärjeparken i Helsingborg

Geografi

Australien 

 Tivoli (del av en befolkad plats), Queensland, Ipswich,

Grenada 

 Tivoli (ort i Grenada),

Italien 

 Tivoli, Lazio, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Tivoli, Siracusa, ort, Sicilien, Provincia di Siracusa,

Slovenien 

Tivoli, Ljubljana (Mestni park Tivoli eller Park Tivoli) – en park

Sverige 

Tivoli, Sölvesborg – stadsdel i Sölvesborg
Tivoliparken, Solna – en park vid Brunnsviken i Bergshamra, Solna kommun

USA 

 Tivoli, Texas, ort, Refugio County, 
 Tivoli, New York, ort, Dutchess County,

Se även
Tivoliparken – flera betydelser

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar